Pamarayan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pamarayan, distrikt, Banten, 
 Desa Pamarayan, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar